Köhl är ett efternamn, som förekommer med flera olika stavningar i bland annat Sverige, Danmark och Tyskland. I Sverige har namnet använts som soldatnamn, inte minst vid båtsmanskompanier, men har också burits av invandrare. Man kan därför räkna med att uttalet har varierat efter bärarens språk och etniska ursprung. Offentlig statistik för 2014 ger följande antal personer bosatta i Sverige respektive Danmark med stavningsvarianterna
 Köhl: Sverige 131, Danmark 4
 Køhl: Sverige 0, Danmark 18
 Kööl: Sverige 9, Danmark 0–2
 Köl: Sverige 3, Danmark 0–2
 Koehl: Sverige 1, Danmark 0–2
Totalt blir detta för Sverige 144 personer och för Danmark 22–28 personer.

Personer med efternamnet Köhl eller Køhl
 Albert Köhl (1879–1954), tysk-svensk kock och köksmästare
 Dan Koehl (född 1959), svensk elefantskötare, sonson till köksmästaren Albert Köhl
 Hermann Köhl (1888–1938), tysk flygkapten
 Thorvald Køhl (1852–1931), dansk astronom, lärare och författare
 Torbjörn Köhl (född 1963), svensk violinist och dirigent
 Ulf Köhl (född 1960), svensk fotbollsspelare

Källor

Se även
 Koehl, efternamn

Svenska efternamn
Danska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn